Il existe deux artistes dont le pseudonyme est Loic b :

 Loic-b musicien suisse francophone résidant à Genève.

 Loic B musicien français résidant aux Pays-Bas.